Ephialtes (van Trachis), de verrader die het Perzische leger in staat stelde de stelling van Leonidas bij Thermopylae te omtrekken.
Ephialtes (van Athene), radicale democratische politicus, vriend van Pericles
Ephialtes (mythologie), obscure mythologische figuur
Ephialtes (geslacht), een vliesvleugelig insect